Megasphaera es un género de bacterias Firmicutes clasificadas dentro de la clase Negativicutes. 

Su clasificación ha sido reexaminada,  ya que al parecer este género es un miembro de Clostridia.

Filogenia 
La taxonomía aceptada actualmente se basa en el Listado de nombres procariotas con posición en nomenclatura (LPSN)  y el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI) y la filogenia se basa en los ARN ribosomal 16S de la edición 111 del The All-Species Living Tree Project (LTP).

Véase también 
 Anexo:Microbiota de la vaginosis bacteriana

Referencias 

Firmicutes
Géneros de bacterias
Bacterias gramnegativas